Ве́льмино — деревня в Узловском районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства является центром Вельминской сельской администрации Узловского района, в рамках организации местного самоуправления входит в сельское поселение Шахтёрское.

География 
Расположена на реке Черёмуха — притоке реки Люторичь.

История 
Деревня входила в Епифановский уезд и имела 118 дворов, 390 мужчин, 391 женщин.

В 1941 году у деревни проходили бои с участием 239-й стрелковой дивизии, успешно отбившей атаки пехотной дивизии и кавалерийского полка противника.

Население

Экология 
В 2002 году деревня подверглась воздействию хлорного облака, возникшего в результате аварии на химическом предприятии НАК «Азот».

Примечания 

Населённые пункты Узловского района